Raketa může znamenat:

 Raketa – stroj poháněný raketovým motorem
Raketa (zbraň) – neřízená střela
 Balistická raketa – zbraň nesoucí bojovou hlavici na vzdálenost stovek až tisíců kilometrů
 Nosná raketa – dopravní prostředek pro vynášení nákladů do vesmíru
 Seznam nosných raket
 Raketa (sport) – sportovní náčiní k odpalování míčků
 Tenisová raketa
 Raketa (hodinky) – značka ruských hodinek
 Rocket (lokomotiva) – Stephensonova parní lokomotiva z roku 1829
 Raketa (časopis) – časopis pro děti
 označení pro vysokou nebo rychle stoupající cenu

Externí odkazy